Чангара:

Чангара (приток Оби) (Большая Чангара) — река в Томской области.
Чангара (приток Сулицы) — река в Татарстане.

См. также
Средняя Чангара — река в Томской области.
Малая Чангара — река в Томской области.